św. Perpetua (żona Piotra Apostoła)
 św. Perpetua (męczennica rzymska) za czasów Nerona, zm. ok. 80
 św. Perpetua z Kartaginy (zm. ok. 203) – umęczona razem ze św. Felicytą
 św. Perpetua Hong Kŭm-ju (zm. 1839) – męczennica koreańska